Laocheng bezeichnet:

 Laocheng (老城区), Stadtbezirk der Stadt Luoyang in der chinesischen Provinz Henan

 Laocheng (Changge) (老城镇), Großgemeinde der Stadt Changge in der chinesischen Provinz Henan
 Laocheng (Changtu) (老城镇), Großgemeinde im Kreis Changtu in der chinesischen Provinz Liaoning
 Laocheng (Chengmai) (老城镇), Großgemeinde im Kreis Chengmai in der chinesischen Provinz Hainan
 Laocheng (Dingnan) (老城镇), Großgemeinde im Kreis Dingnan in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Laocheng (Heshui) (老城镇), Großgemeinde im Kreis Heshui in der chinesischen Provinz Gansu
 Laocheng (Shenqiu) (老城镇), Großgemeinde im Kreis Shenqiu in der chinesischen Provinz Henan
 Laocheng (Songzi) (老城镇), Großgemeinde der Stadt Songzi in der chinesischen Provinz Hubei
 Laocheng (Wucheng) (老城镇), Großgemeinde im Kreis Wucheng in der chinesischen Provinz Shandong
 Laocheng (Xichuan) (老城镇), Großgemeinde im Kreis Xichuan in der chinesischen Provinz Henan

 Laocheng (Yuanmou) (老城乡), Gemeinde im Kreis Yuanmou in der chinesischen Provinz Yunnan

 Laocheng (Feicheng) (老城街道), Straßenviertel der Stadt Feicheng in der chinesischen Provinz Shandong
 Laocheng (Gaochang) (老城街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Gaochang von Turpan in Xinjiang, Volksrepublik China
 Laocheng (Hanbin) (老城街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Hanbin von Ankang in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Laocheng (Honghuagang) (老城街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Honghuagang von Zunyi in der chinesischen Provinz Guizhou
 Laocheng (Huangchuan) (老城街道), Straßenviertel im Kreis Huangchuan in der chinesischen Provinz Henan
 Laocheng (Kaiyuan) (老城街道), Straßenviertel der Stadt Kaiyuan in der chinesischen Provinz Liaoning
 Laocheng (Shangshui) (老城街道), Straßenviertel im Kreis Shangshui in der chinesischen Provinz Henan
 Laocheng (Shihe) (老城街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Shihe von Xinyang in der chinesischen Provinz Henan